Der Name Cotabato, manchmal auch Kotabato, hat verschiedene geographische Bedeutungen:

 Cotabato (Provinz), vormals North Cotabato, eine Provinz der Philippinen in Zentralmindanao.
 eine ehemalige große Provinz der Philippinen, heute aufgeteilt in Cotabato (Provinz), Maguindanao und Sultan Kudarat. 
 South Cotabato, eine Provinz der Philippinen in Zentralmindanao.
 Cotabato City, eine Stadt in der philippinischen Provinz Maguindanao.